

Letteratura
 Castles Made of Sand – romanzo di Gwyneth Jones

Musica
 Castles Made of Sand – brano musicale di Jimi Hendrix

Televisione
 Castles Made of Sand – episodio della serie televisiva Magic City